Qiaotou steht für:

 Qiaotou (Baode) (桥头镇), eine Großgemeinde im Kreis Baode in der chinesischen Provinz Shanxi
 Qiaotou (Chengmai) (桥头镇), eine Großgemeinde im Kreis Chengmai in der chinesischen Provinz Hainan
 Qiaotou (Cixi) (桥头镇), eine Großgemeinde in der Stadt Cixi in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Qiaotou (Dao) (桥头镇), eine Großgemeinde im Kreis Dao in der chinesischen Provinz Hunan
 Qiaotou (Datong) (桥头镇), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Datong in der chinesischen Provinz Qinghai
 Qiaotou (Dongguan) (桥头镇), eine Großgemeinde in der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qiaotou (Gongjing) (桥头镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Gongjing von Zigong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qiaotou (Huaiji) (桥头镇), eine Großgemeinde im Kreis Huaiji in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qiaotou (Huancui) (桥头镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Huancui von Weihai in der chinesischen Provinz Shandong
 Qiaotou (Jiangyan) (桥头镇), eine Großgemeinde in der Stadt Jiangyan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Qiaotou (Mingguang) (桥头镇), eine Großgemeinde in der Stadt Mingguang in der chinesischen Provinz Anhui
 Qiaotou (Ongniud-Banner) (桥头镇), eine Großgemeinde im Ongniud-Banner der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Qiaotou (Sheqi) (桥头镇), eine Großgemeinde im Kreis Sheqi in der chinesischen Provinz Henan
 Qiaotou (Shizhu) (桥头镇), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Shizhu in Chongqing, Volksrepublik China
 Qiaotou (Taihe) (桥头镇), eine Großgemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Qiaotou (Yingde) (桥头镇), eine Großgemeinde in der Stadt Yingde in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qiaotou (Yongjia) (桥头镇), eine Großgemeinde im Kreis Yongjia in der chinesischen Provinz Zhejiang

 Qiaotou (Chenxi) (桥头乡), eine Gemeinde im Kreis Chenxi in der chinesischen Provinz Hunan
 Qiaotou (Guidong) (桥头乡), eine Gemeinde im Kreis Guidong in der chinesischen Provinz Hunan
 Qiaotou (Li) (桥头乡), eine Gemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
 Qiaotou (Shenze) (桥头乡), eine Gemeinde im Kreis Shenze in der chinesischen Provinz Shenze
 Qiaotou (Wen) (桥头乡), eine Gemeinde im Kreis Wen in der chinesischen Provinz Gansu
 Qiaotou (Yi) (桥头乡), eine Gemeinde im Kreis Yi in der chinesischen Provinz Hebei
 Qiaotou (Yongding) (桥头乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Yongding von Zhangjiajie in der chinesischen Provinz Hunan
 Qiaotou (Yudu) (桥头乡), eine Gemeinde im Kreis Yudu in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Qiaotou (Hekou) (桥头苗族壮族乡), eine Nationalitätengemeinde im Autonomen Kreis Hekou in der chinesischen Provinz Yunnan

 Qiaotou (Kuang) (桥头街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Kuang von Yangquan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Qiaotou (Pingshan) (桥头街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Pingshan von Pingshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Qiaotou (Shuangqing) (桥头街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangqing von Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan

 Qiaotou (Kaohsiung) (橋頭區), einen Bezirk  der Stadt Kaohsiung  in der Republik China auf Taiwan